Тамбовское восстание может означать:
 Тамбовское восстание (1918) — мятеж, вспыхнувший в городе Тамбов 17—19 июня 1918 года в ходе призыва населения губернии в РККА.
 Тамбовское восстание (1920—1921) — одно из крупнейших вооруженных выступлений крестьянства против политики «военного коммунизма» на завершающем этапе Гражданской войны.